De Grand Prix-wegrace van Duitsland 2018 was de negende race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2018. De race werd verreden op 15 juli 2018 op de Sachsenring nabij Hohenstein-Ernstthal, Duitsland.

Uitslag

MotoGP 
Franco Morbidelli werd na de eerste vrije training vanwege een blessure vervangen door Stefan Bradl.

Moto2

Moto3

Tussenstand na wedstrijd

MotoGP

Moto2

Moto3

2018
Duitsland
Sport in Hohenstein-Ernstthal
Sportevenement in Saksen